79. breddegrad kan henvise til:

 79. nordlige breddekreds
 79. sydlige breddekreds